

Patronymes 
Bast est un patronyme, c'est le nom de famille notamment de :
 Amédée de Bast (1795-1892), militaire et homme de lettres français.
 Friedrich Jacob Bast (1771-1811), diplomate et helléniste français.
 Jean De Bast (1883-1975), dessinateur et graveur belge.
 Martin-Jean de Bast (1753-1825), historien, numismate et philologue flamand.
 William Bast (1931- ), scénariste et producteur américain.
 Bast est un auteur de bande dessinée français.

Toponymes 
Bast est un toponyme qui peut désigner :
 Bast, une localité de Croatie située dans la municipalité de Baška Voda, comitat de Split-Dalmatie.
 Bast, un village d'Afghanistan situé dans la province de Bâmiyân.

Voir aussi 
 
 Bastet, une déesse de la mythologie égyptienne. Le nom que lui donnaient les Égyptiens était plus vraisemblablement Bast.
 BASt, Office fédéral des routes allemandes, appelé « Bundesanstalt für Straßenwesen ».

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme flamand